Modell B oder Model B steht für:

 Henderson Model B, Motorradmodell, siehe Henderson (Motorradhersteller) #Henderson Model B bis G
 Taylorcraft Model B, Flugzeugmodell

Automodelle:
 Buick Modell B
 Cadillac Model B

 Maibohm Model B
 Oldsmobile Modell B, siehe Oldsmobile Curved Dash

Siehe auch:
 Baureihe B (Begriffsklärung)
 Klasse B (Begriffsklärung)
 Serie B (Begriffsklärung)
 Typ B (Begriffsklärung)